Albert Van Den Branden ist der Name folgender Personen:

* Albert Van Den Branden (Hockeyspieler) (1910–??), belgischer Hockeyspieler 
 Albert Van Den Branden (Orientalist) (1911–1992), belgischer Orientalist und Hochschullehrer